Bocksdorn steht für

 Bocksdorne (Lycium) 
 Gemeiner Bocksdorn (Lycium barbarum) 
 Tragant (Astragalus)